Hippoglossus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier, 1817. Hippoglossus ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Hippoglossus